Termenul „Karakul” se poate referi la:

Lacul Karakul din China de vest
Lacul Kara-Kul din Tadjikistan

Vezi și
Caracul (scris Karakul în alte limbi), o rasă de oaie domestică